Neder-Silezië is een deel van Silezië. Zie:
Neder-Silezië (gebied)
Neder-Silezië (provincie), provincie van Pruisen (1919-1945)
Woiwodschap Neder-Silezië, woiwodschap van Polen (1999-heden)